Albert Azzo I van Luni (ca. 980 - na 1026) was markgraaf van Milaan.

Leven
Albert Azzo was graaf van Luni, Genua, Tortona en Gavello, markgraaf van Milaan. Hij steunde de tegenkoning Arduin van Ivrea en organiseerde in 1012 een opstand in Rome, tijdens de aanwezigheid van keizer Hendrik II. Er ontstonden zware gevechten op de bruggen over de Tiber maar de keizer ontsnapte en de opstand verliep. In 1014 viel Albert Azzo Pavia, Novara en Vercelli aan en werd toen samen met zijn broers gevangengenomen. Een broer wist te vluchten maar Albert Azzo werd pas in 1018 vrijgelaten. Hij verdedigde in 1026 Pavia tegen keizer Koenraad II.

Voorouders
Bekende voorouders van Albert Azzo zijn:

Over deze voorouders is het volgende bekend:
 Oberto II van Este (947 - 1014/1021) volgde in 1000 zijn broer Adalbert II als graaf van Genua, Tortone en Este, en paltsgraaf van Italië. Hij steunde in 1002 Arduin van Ivrea tegen Hendrik II.
 Oberto Azzo I van Tortona (ca. 915 - 15 oktober 975) was in 951 graaf van Tortona en was een tegenstander van Berengarius II van Italië. Hij moest daarom in 960 naar Otto I de Grote vluchten. Toen Otto Berengarius had verslagen werd Oberto Azzo benoemd tot markgraaf van de oostelijke mark van Italië. Hij was ook voogd van de abdij van Bobbio.
 Riprandi van Piacenza (ca. 930 - 977)
 Adalbert van Milaan (geb. ca. 880) was markgraaf van Milaan
 Railinda van Verticilio (geb. ca. 910) was dochter van Auprando van Verticilio (geb. ca. 890)

Huwelijk en kinderen
Albert Azzo was getrouwd met Adela. Zij hadden een zoon: Albert Azzo II van Este. Adela kocht in 1011 het kasteel van Vidiceto van een geestelijke. Dat schonk ze in 1012, samen met andere bezittingen aan de kerk van Cremona.

Luni, Albert Azzo I van
Persoon in de 10e eeuw
Persoon in de 11e eeuw